Okręty US Navy o nazwie USS  "Tampa":
 Pierwszy  był ex-kutrem celnym USRC "Miami". W służbie US Navy od 1917. Zatopiony przez niemiecki okręt podwodny w 1918.
 Drugi  był byłym kutrem USCGC "Tampa" (1921 - 1941). W służbie US Navy w latach 1941-47.

Tampa